Dix-Neuf-Février ou XIX-Février ou 19-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

19 février,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Quelques noms de voies ou places contiennent cette date, sous différentes graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Au Congo-Brazzaville,

 Le  : événements non connus

En France, 

 Le  : le Comte Amédée VIII de Savoie est fait prince et duc par le Roi de Germanie Sigismond de Luxembourg, faisant ainsi de la Savoie un duché.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième : 

{| border="0" width="80%" style="border:1px solid #999; background-color:#FFFFFF" class="wikitable"
|-bgcolor="#CCCCCC"
! width="17%" | 
! width="18%" | 
! width="24%" | 
! width="23%" | 
! width="18%" | 
|-
! Dix-Neuf Février
! Dix-Neuf Février
! Dix-Neuf Février
! Dix-Neuf-Février
! Dix-Neuf Février
|-
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
|-
! XIX Février
! XIX Février
! XIX Février
! XIX-Février
! XIX Février
|-
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
|-
! 19 Février
! 19 Février
! 19 Février
! 19-Février
! 19 Février
|-
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
Pas de tels odonymes recensés
| valign="top" |
'Avenue (du)
 Pointe-Noire (CG-16)
| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés|-
! 19 Février 1416
! 19 Février 1416
! 19 Février 1416
! 19-Février-1416
! 19 Février 1416
|-
| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés| valign="top" |
Rue (du)
 Étrembières (FR-74)
| valign="top" |Pas de tels odonymes recensés|-

|}

 Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 19 de Febrero » ou « Diecinueve de Febrero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 19 de Febrero », à Guadalupe, État de Nuevo León.

 Culture et divertissement 

 Références et localisations 

 Références 

 Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique)'', Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
19